Sell, Sell, Sell – trzeci album studyjny brytyjskiego muzyka Davida Graya, wydany nakładem wytwórni EMI. Wydawnictwo ukazało się 15 kwietnia 1996 roku, promowane było przez dwa single: "Faster, Sooner, Now" i "Late Night Radio".

Lista utworów 
Wszystkie utwory na płycie napisał i skomponował David Gray.

Twórcy 
 David Gray – śpiew, gitara, klawisze, harmonijka
 Craig McClune – perkusja, bębny, gitara basowa, śpiew
 David Nolte – gitara, gitara basowa, pianino, organy
 Kristi Callan – śpiew

Przypisy 

Albumy Davida Graya
Albumy muzyczne wydane w roku 1996
Albumy EMI
Albumy folk rockowe